Сергей Чебышёв:: Чебышёв, Сергей Дмитриевич (?—?) — русский генерал-майор. 
 Чебышёв, Сергей Сергеевич (1788—1856) — русский генерал, сенатор, участник наполеоновских войн.